

Nom commun 
cercel est un mot roumain signifiant boucle d'oreille.

Personnes 
 Petru II Cercel (vers 1545-1590), prince de Valachie de 1583 à 1585.
 Larisa Cercel, traductologue, germaniste et romaniste roumaine.